50-я армия — наименование армии в различных государствах:

 50-я армия в СССР.
 50-я ракетная армия в СССР.
 50-я армия в Японии.